Le Groupe de recherche et d'action pour les ministères à venir (GMV) est un groupe de recherche féministe catholique créé en France en 1974.

Histoire
En 1974 est créé le Groupe de recherche pour l’accession des femmes au diaconat, qui sera appelé ensuite Groupe de recherche et d’action pour les ministères à venir (GMV). Ses principales animatrices sont Marie-Jeanne Bérère, Renée Dufourt et Donna Singlès, membres de Femmes et hommes en Eglise, qui publièrent en 1982 un important ouvrage reprenant des articles parus dans la revue Effort diaconal sous le titre Et si on ordonnait des femmes ?. 

La revue Effort Diaconal a été fondée à Lyon par le diacre catholique René Schaller. Elle disparait en 1977.
René Schaller, ordonné diacre en 1970, fut l'animateur de la "Communauté du diaconat de France", qui contribua beaucoup, jusqu'en 1972, à la sensibilisation des laïcs chrétiens de France au diaconat par ses groupes de réflexion et ses rencontres sur le diaconat et la diaconie et par sa revue Diacres aujourd'hui.

Biographies

Donna Singles (1928-2005)
Donna Singles est née en 1928 à Grand Rapids, dans l'État du Michigan (États-Unis d'Amérique). Elle est décédée en 2005 à Lyon. Entrée dans la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph à l'âge de vingt ans, elle a enseigné plusieurs années dans des écoles de sa congrégation. En 1967, elle vient en France pour étudier la théologie à l'Université catholique de Lyon, ce qui la conduit à une thèse de doctorat : « Le salut de l'homme chez saint Irénée. Essai d'interprétation symbolique ». Elle demeurera à Lyon et y sera à son tour professeur de théologie. Son enseignement a porté sur Irénée, mais aussi sur l'eucharistie, les ministères, l'espérance.

Marie-Jeanne Bérère

Renée Dufourt

Bibliographie

Livres et articles

En commun
 1982 : BERERE Marie-Jeanne, DUFOURT Renée, SINGLES Dona, Et si on ordonnait des femmes ?, Le Centurion, 1982

Marie-Jeanne Bérère
 1974 : "L'ordination des femmes au diaconat", Effort Diaconal, n° 34-35, janvier-
 1979 : "Le Jeu de la Tradition dans la Pratique Masculine du Ministère Apostolique", Cahiers de l'Institut Catholique de Lyon, n° 3, 1979.
 1981 : "L'ordination des femmes", Lumière et Vie, n° 151 : "Les femmes : l'Église en cause", 1981, p. 90-102
 1994 : "L'Église d'aujourd'hui et la féminité", in Bulletin de l'Association européenne de théologie catholique, n° 1, 1994, pp. 75-91.
 1996 : "L’ordination des femmes dans l’Église catholique : les décisions du magistère", Revue de Droit Canonique, t. 46/1, 1996, p. 7-20.
 1999 : MARIE, éd. de L'ATELIER, "TOUT SIMPLEMENT", 1999
 2000 : BERERE Marie-Jeanne et DUBESSET Mathilde, Les femmes dans l’avenir de l’Église, Accès des femmes aux ministères ordonnés, Ed collectif Jacques Gaillot, 2000

Renée Dufourt
 1974 : "Quelques réflexions sur le symbolisme", Effort Diaconal, n° 37-38 : "Symbolìsme Chrétien et Ordìnation des Femmes", sept. 74 - mars 75

Donna Singles
 1974 : "Symbolisme des épousailles et ministère ordonné", Effort Diaconal, n° 37-38 : "Symbolìsme Chrétien et Ordìnation des Femmes", sept. 74 - mars 75
 1980 : Le temps du salut chez saint Irénée, Profac, 1980.
 1984 : "Des religieuses en mal d'église", Lumière et Vie, n° 167 : "Le devenir des ministères", 1984, p. 76-81
 1999 : "Jésus a-t-il libéré les femmes?", Le Nouvel Observateur, Hors-Série N° 35, 1999.
 2008 : L'homme debout - Le credo de saint Irénée, Cerf, 2008.

Fonds d'archive
Archives municipales de Lyon

 Notes et références 

 Voir aussi 
 Bibliographie 
 DUBESSET Mathilde, SINGLES Donna, DUFOURT Renée et MARTIN-GRÜNENWALD Michelle, "Marie-Jeanne Bérère, théologienne catholique, et la question des femmes dans l'Église", Clio, n° 15: "Chrétiennes", 2002, [En ligne], mis en ligne le . URL : http://clio.revues.org/index97.html. Consulté le .
 DUBESSET Mathilde, Catholiques et féministes : itinéraires de trois femmes à Lyon dans les années 1960-1980'', in Colloque "Les féministes de la  vague" les 20- à Angers.

Articles connexes 
 Mouvements chrétiens féministes
 Ordination des femmes
 Place des femmes dans l'Église catholique
 Théologie féministe

Association française fondée en 1974
Féminisme chrétien
Association ou organisme lié au féminisme en France